Хуан Мартин дел Потро (; Буенос Ајрес, 23. септембар 1988) је бивши аргентински  тенисер. Најбољи пласман на АТП листи у синглу остварио је 13. августа 2018. када се налазио на трећем месту.Освојио је трофеј на Отвореном првенству САД 2009. године, две олимпијске медаље и заједно са репрезентацијом дошао до титуле у Дејвис купу.

Каријера 
Дел Потро је још као четрнаестогодишњак добијао позивнице за многе ИТФ турнире. Своју прву професионалну победу забележио је са 15 година. Први АТП турнир одиграо је у Виња дел Мару где је победио Алберта Портаса у првом колу, а затим у другом колу изгубио од Фернанда Гонзалеса. Први наступ на Гренд слем турниру био му је на Ролан Гаросу 2006. У каријери је освојио двадесет један АТП турнир (од којих је један у дублу), а први је био у Штутгарту 2008, где је у финалу победио Ришара Гаскеа (6:4, 7:5). Највећи успех му је освајање Отвореног првенства у САД 2009. године.

Након тога, неколико година у више наврата је имао великих проблема са повредом зглоба руке.

Можда и најзначајнији меч каријере одиграо је у финалу Дејвис купа 2016. где је у четвртом мечу савладао Хрвата Марина Чилића после преокрета, а Аргентина је освојила прву историјску титулу у овом такмичењу.

2018. Прва Мастерс титула и повратак у топ 10 

Дел Потро је сезону почео наступом на турниру у Окленду где је стигао до финала у коме је поражен од Шпанца Роберта Баутисте Агута у три сета, 1:6, 6:4, 5:7.
На првом гренд слему сезоне, Отвореном првенству Аустралије, Дел Потро је изгубио у трећем колу од Томаша Бердиха у три сета. Своју прву титулу у сезони Аргентинац је освојио на турниру из серије 500 у Акапулку, где је у финалу био бољи од Јужноафриканца Кевина Андерсона. Своју прву Мастерс титулу у каријери освојио је у Индијан Велсу, савладавши у финалу првог тенисера света Роџера Федерера после велике борбе, 6:4, 6:7, 7:6.

Велики је навијач Боке јуниорс, Јувентуса и Аргентине.

Гренд слем финала

Појединачно: 2 (1:1)

Финала завршног првенства сезоне

Појединачно: 1 (0:1)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Појединачно: 4 (1:3)

Мечеви за олимпијске медаље

Појединачно: 2 (1:1)

АТП финала

Појединачно: 35 (22:13)

Парови: 1 (1:0)

Остала финала

Тимска такмичења: 3 (1:2)

Егзибициони турнири: 1 (0:1)

Биланс против тенисера који су се током каријере налазили међу десет најбољих на АТП листи 

Подаци од 14. децембра 2020.''Имена активних тенисера су подебљана.

Листа укључује мечеве игране у главним жребовима Гренд слем и АТП турнира, на Летњим олимпијским играма и у Дејвис купу. Квалификациони мечеви као и они играни на челенџерима и фјучерсима нису обухваћени овом статистиком.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 

Рођени 1988.
Аргентински тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушкарци појединачно
Победници Отвореног првенства Сједињених Америчких Држава у тенису
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2012.
Аргентински олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2012.
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2016.
Аргентински олимпијци на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2016.
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Аргентину
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Аргентину